Ожо́га — село Ожогинского сельсовета Воловского района Липецкой области.

Стоит на левом берегу реки Олым.

Известна с начала XIX века, как деревня владельческая Ажо́га. Тогда в Ожоге была построена Благовещенская церковь (ныне ), 23 сентября 2005 года преобразована в  Благовещенский епархиальный женский монастырь. Однако согласно археологическим исследования селение на этом месте возникло гораздо раньше XIX века.

Название неясно.

В 1970 году в центре села была построена Ожогинская средняя школа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воловского района (Липецкая область)